

События 
 «Год диктатора» по фастам. Диктатор (№ 42) Публий Корнелий Руфин.
 333/332 — афинский архонт-эпоним Никократ.
 Весна — Александр в Гордии, столице Фригии. Послы пафлагонцев подчинились Александру. Подчинение Каппадокии. Войско Александра шло к Киликийским воротам. Занятие Тарса. Болезнь и выздоровление Александра. Поход Александра в Северную Сирию. Осень — Битва при Иссе. Разгром армии персов. Захват огромного обоза. Пленение семьи Дария III. Занятие Марафа и Арада в Финикии. Парменион заняли Дамаск. Конец года — Александр занял Келесирию, Библ, Сидон. Зима — Персы предприняли ряд контратак на суше в Малой Азии, но разбиты Антигоном, наместником Большой Фригии. Декабрь — начало осады Тира.
 Александр Македонский одержал победу над Дарием III Кодоманом в битве при Иссе.

Скончались 
 Мемнон — персидский военачальник.

См. также

Примечания